Panare (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pattani, Thailanda, cu o populație de 43.131 de locuitori și o suprafață de 144,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 52 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Pattani